

Toponymes 

 Galveston, ville américaine de l'État du Texas ;
 Galveston, ville américaine de l'État de l'Indiana ;
 Comté de Galveston, au Texas.

Autres 

 Galveston, album de Glen Campbell (E-U #2) sorti en 1969 ;
 Galveston, roman de Nic Pizzolatto publié en 2010, lauréat en 2011 du Prix du premier roman étranger.
 Galveston, un film américain réalisé par Mélanie Laurent sorti en 2018 et adapté du roman ci-dessus ;

Homonymie de localités aux États-Unis